Гогошу () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Гогошу () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Гогошу.
 Гогошу () — комуна в Румунії, у повіті Мехедінць.
 Гогошу () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Гогошу.